Films
 I Want You (1951), een film van Mark Robson
 I Want You (1998), een film van Michael Winterbottom

Nummers
 I Want You (Bob Dylan), nummer van Bob Dylan
 I Want You (Elvis Costello), nummer van Elvis Costello
 I Want You (Marvin Gaye), nummer van Marvin Gaye, o.a. gecoverd door Madonna in samenwerking met Massive Attack
 I Want You (Savage Garden)
 I want you (She's so heavy), nummer van The Beatles
 I Want You (The Surpremes), nummer van The Surpremes